2 miejscowości w Polsce: 
 Gronowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dziadowa Kłoda 
 Gronowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie